Turniej o Łańcuch Herbowy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 1989 – turniej żużlowy, rozegrany po raz 37. w Ostrowie Wielkopolskim, w którym zwyciężył Polak Wojciech Załuski.

Wyniki 
 Ostrów Wielkopolski, 29 października 1989
 Sędzia: Andrzej Kulesza

Linki zewnętrzne 
 Turniej o Łańcuch Herbowy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 1989

1989
1989 w sporcie żużlowym
1989 w polskim sporcie